Baja California kan syfta på:

 Baja California (halvö) – en mexikansk halvö
 Baja California (delstat) – en mexikansk delstat
 Baja California Sur – en mexikansk delstat
 Baja California, Chiapas, Jiquipilas, 
 Baja California, Oaxaca, San Mateo Yucutindoo,